Klüttenbahn steht für:
 Bahnstrecke Köln–Frechen
 Mödrath-Liblar-Brühler Eisenbahn